Okręty US Navy o nazwie USS "Hummingbird" lub "Humming Bird":
 Pierwszy "Humming Bird" (AMc-26) był trałowcem przybrzeżnym, który był w służbie w latach 1941-1945.
 Drugi "Hummingbird" (AMS-192) był trałowcem, który był w służbie w latach 1955-1976.

Hummingbird